Plaats in Indonesië
 Sindanglaut (Carita), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sindanglaut (Lemahabang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java